

Biologia 
 CCK – Colecistochinina, ormone digestivo

Informatica 
 CCK – Content Construction Kit, componenti software per l'estensione dei contenuti

Codici 
 CCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale delle Isole Cocos e Keeling
 CCK – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Isole Cocos e Keeling